Modler ist der Familienname folgender Personen:

Johann Baptist Modler (1697–1774), deutscher Bildhauer und Stuckateur des Rokoko
Johann Modler (1875–1964), deutscher Erfinder und Unternehmer